, une ancienne localité du comté de Nevada en Californie.
 Little York, un village du comté de Warren dans l'Illinois.
 , une ville du comté de Washington dans l'Indiana.
 , une communauté du comté de Hunterdon dans le New Jersey.
 , une communauté du comté de Montgomery dans l'Ohio.

Voir aussi 
 , une route qui traverse la ville de Houston au Texas (longueur : ).